Ta Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luoqing Jiang, vattendrag, Guangxi, 
 Jin Jiang (vattendrag i Kina, lat 27,70, long 109,44), 
 Yangtze River, vattendrag, 
 Zhubi Jiang, vattendrag, Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar